Кресвик () — английская фамилия. Известные носители:

 Кресвик, Натаниэль (1811-1869) — футболист, сооснователь футбольного клуба «Шеффилд», старейшего в мире.
 Кресвик, Томас (1831-1917) — британский пейзажист и иллюстратор.